Caldaro sulla Strada del Vino - comune della provincia di Bolzano
Caldaro - squadra di hockey su ghiaccio di Caldaro
Lago di Caldaro (o Caldaro) - vino DOC prodotto in Trentino-Alto Adige
Caldaro classico
Caldaro scelto
Caldaro classico superiore